За́йцеве (до 1948 року — Муса-Алі, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.